Altgold steht für:
 Altgold (Farbe), Farbname einer Variante von Gold
 Altgold (Metall), aus dem Edelmetall Gold bestehende Stücke, die einer Edelmetallscheidung zugeführt werden können

Siehe auch
 Altgeld
 Altgelt